Phococetus és un gènere de cetaci extint de la família dels kekenodòntids que visqué a l'Oligocè. Se n'han trobat fòssils a França.

Referències 

Cetacis de l'Oligocè